Este término puede referirse a:

Planta, grano
 Chenopodium quinoa,  Pseudocereal andino originario únicamente de las alturas del Perú y Bolivia.
 Chenopodium petiolare, llamada también quinua o quinua negra, es una semilla andina perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de las amarantáceas.

Otros
 Distrito de Quinua,  distrito peruano de la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.